Keith Knight est un nom porté par :
 Keith Knight (auteur) (1966-), auteur de bande dessinée et musicien américain ;
 Keith Knight (acteur) (1956-2007), acteur canadien ;
 Keith Knight (footballeur) (1969-), footballeur anglais.